Asher Space Research Institute (, ) — специализированный институт междисциплинарных научных исследований при Израильском технологическом институте в области космоса, находящийся в Хайфе, Израиль.

Описание 
Основан в 1984 году при Технионе — Израильском технологическом институте. Его членами являются профессора 5-и факультетов Техниона: физики, аэронавтики, механики, электроники и компьютерных наук. Технический персонал занимается исследованиями и разработкой малых спутников. Институт управляется директором под покровительством Управленческого комитета, в составе которого вице-президент по исследованиям, деканы факультетов аэронавтики и физики, а также ректор Техниона.

12 февраля 2009 года институт был перемещён в новое здание на территории Техниона благодаря спонсированию семьи Ашеров. Общая площадь здания, состоящего из 3 этажей, — 1600 м², который включает в себя 6 лабораторий и специальную спутниковую станцию, помимо стандартных помещений для исследовательской работы, офисов и конференций.

Задачи 
Задача института — развитие образования, науки и техники во всех областях, связанных с космосом. Имея широкие национальные перспективы институт способствует междисциплинарному сотрудничеству промышленностей, университетов и агентств Израиля. Также институт налаживает совместные проекты с другими странами.

Лаборатории 

 DSSL () —  лаборатория по изучению распределённых космических систем. Разработана и построена на факультете аэронавтики. Исследование направлено на изучение динамики и управления связанной группы космических аппаратов, для последующего вывода аппаратов на НОО. Лаборатория оснащена специальным столом, способным создавать воздушную подушку для положенных на него объектов, размером 4×4 м, моделями наноспутников, сенсорами и оптическими телескопами. Партнёрами исследований данной лаборатории являются как израильские агентства (ISA, IAI), так и зарубежные (DLR,  и другие).
 Electric Propulsion Laboratory — лаборатория по изучению электронных ракетных двигателей. Основное направление изучения — двигатели на эффекте Холла. Одним из приборов, измеряющим реактивную тягу изучаемых двигателей, является прибор СИМС-200 производства российской фирмы НПК Платар (МАИ).
 SILy () — лаборатория предназначена для поиска новейших решений для улучшения углового разрешения телескопов как астрономических, так и телескопов спутников ДЗЗ.

Проекты

См. также 
 Наука и технологии в Израиле
 Космические программы Израиля

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт института 

Научные институты Израиля
Научные организации Израиля
Космонавтика Израиля
Организации в сфере космоса